Скорых — фамилия. Известные носители:

 Скорых, Александр Митрофанович (1939—2020) — украинский скульптор.
 Скорых, Максим Игоревич (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Скорых, Сергей Александрович (род. 1984) — казахстанский футболист.